Lycées nommés d'après Victor Duruy (1811-1894), homme politique et historien français :
 Lycée Victor-Duruy à Mont-de-Marsan
 Lycée Victor-Duruy à Paris